Gesell steht für:

 Villa Gesell, Badeort in Argentinien

Gesell ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Gesell (1880–1961), US-amerikanischer Kinderarzt, Mitbegründer der Entwicklungspsychologie

 Claudia Gesell (* 1977), deutsche Leichtathletin
 Daniel Cornelius Gesell (1822–1889), deutscher Maler und Lithograf
 Erika Gesell (1940–2013), deutsche Schauspielerin
 Karl Gesell (1800–1879), deutscher Pädagoge
 Michael Gesell (1870–1933), österreichischer Politiker (GDVP/Landbund) 
 Silvio Gesell (1862–1930), deutscher Sozialreformer und Begründer der Freiwirtschaftslehre
 Stefan Gesell (* 1959), deutscher Fotograf und Fotokünstler

Siehe auch:
 Geselle
 Gesellius
 Gsell